Francisco Flores Córdoba (1926 - 1986), futbolista mexicà
 Francisco Flores Lajusticia (Barcelona, 1952), futbolista i entrenador de futbol 
 Francisco Flores Pérez (1959-2016), president del Salvador (1999-2004)
 Francisco Javier Flores Sánchez (Dos Hermanas, 1982), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa